Anslag kan syfta på

 Anslag - begrepp inom ekonomi och förvaltning
 Ett eldhandvapens kontakt med axeln i samband med avfyrning - se Rekyl
 En projektils träff mot sitt mål - se Anslagsenergi och Anslagsvinkel (ballistik)
 Inom bakning den stomme som bygger upp en tårta eller bakelse - se Tårtbotten
 Anslag (musik) - sättet att initiera ton/slag på sträng-, slag- och tangentinstrument
 En form av tillkännagivande inom Förvaltningsrätt
 En handskriven lapp eller enklare dokument som sätts upp på en anslagstavla